Болгарская церковь

 Болгарская православная церковь — поместная православная церковь, действующая на территории Болгарии и в болгарской диаспоре.
 Католическая церковь в Болгарии — часть Католической церкви, в Болгарии.
 Болгарская грекокатолическая церковь — грекокатолическая церковь в Болгарии.